Questa lista comprende le city, le town e i census-designated place, in ordine alfabetico, del Wyoming, Stati Uniti d'America.

(I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2010).

 
Wyoming